Skrót oznaczający:
 CR – Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa
 CR – current ratio (wskaźnik ogólnej płynności)
 CR – pełna remisja (z ang. complete remission)
 CR – common rail – bezpośredni wtrysk paliwa w silnikach Diesla
 CR – oznaczenie dibenzoksazepiny jako bojowego środka trującego
 CR – kod Kostaryki według standardu ISO 3166-1 i odsyłacz do standardu ISO 3166-2
 CR – akronim gatunek krytycznie zagrożony (Critically endangered)
 CR – Clash Royale (popularna gra mobilna)